Tschet steht für:
 Tschet (Fluss), Nebenfluss der Kija in Russland
 Tschet (Ort), Dorf in der Oblast Brjansk (Russland)
 Konstantin Tschet (1902–1977), russisch-deutsch-schweizer Kameramann

Siehe auch:
 Chat (Begriffsklärung)
 Chet (Begriffsklärung)
 Schet
 Schett